Ежо́вая — топоним в России.

Приморский край
 Ежовая — бухта в Японском море.

Свердловская область
 Ежовая — горная вершина Урала в окрестностях города Кировграда.
 Ежёвая — станция Свердловской железной дороги в Кировграде.